fait notamment référence à :

Municipalité 
 Tatsuta, un sanctuaire shinto situé dans la ville de Sangō, préfecture de Nara au Japon.

Navires 
 , un croiseur non protégé de la Marine impériale japonaise lancé en 1894.
 Tatsuta, un croiseur léger de la Marine impériale japonaise lancé en 1918.
 , un paquebot de la Nippon Yusen Kaisha lancé en 1929.